Sewernoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Sewernoje (Region Altai), in der Region Altai
 Sewernoje (Amur), in der Oblast Amur
 Sewernoje (Kalmückien), in der Republik Kalmückien
 Sewernoje (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Sewernoje (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Sewernoje (Nowosibirsk), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Nowosibirsk
 Sewernoje (Omsk, Moskalenki), im Rajon Moskalenki der Oblast Omsk
 Sewernoje (Omsk, Scherbakul), im Rajon Scherbakul der Oblast Omsk
 Sewernoje (Omsk, Tscherlak), im Rajon Tscherlak der Oblast Omsk
 Sewernoje (Orenburg), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Orenburg
 Sewernoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Sewernoje (Stawropol), in der Region Stawropol

Siehe auch:
 Sewernaja (Begriffsklärungsseite)
 Sewerny (Begriffsklärungsseite)
 Sjewerne (Begriffsklärung) (Begriffsklärungsseite)